Grazi (futebolista) - desportista brasileira
 Grazy - desportista brasileira
 Grazi Massafera - ex-BBB e atriz brasileira

Desambiguação